De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2001 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 26 augustus 2001 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Tsjechië